Ordet Kvas kan have flere betydninger:
 Kvas er en drik, der laves på mørkt brød, der har gæret.
 På dansk bruges ordet kvas om nedfaldne eller afhuggede kviste, toppe og tynde grene af træer og buske, der er brugt til optænding i kaminer eller ovne, til risgærder; Nærmest synonymt med pindebrænde